Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 10 по 11 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
10 августа 2008, с 20:05 до 20:46 по местному времени (UTC+8)

Финал 
11 августа 2008, в 11:17 по местному времени

Новые рекорды

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Вольный стиль, женщины, 400 м